SJN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto St Johns Industrial Airpark, Saint Johns (Arizona), Stati Uniti